Holz (Kerkrade), een wijk in Kerkrade
 Holz (Jüchen), plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Holtz, (Luxemburgs Holz), plaats in Luxemburg